Birger Ivar Holmqvist, švedski hokejist, * 28. december 1900, Stockholm, Švedska, † 9. april 1989, Stockholm.

Holmqvist je kariero začel pri klubu Kronobergs IK, večino kariere pa je preigral pri klubih IK Göta v švedski ligi in Berliner SC v nemški ligi. Štirikrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1921/22, 1923/24, 1927/28 in 1928/29. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo, in treh evropskih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in dveh srebrnih medalj.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Kronobergs IK
| Švedska liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 21/22
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 22
|
| 2
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 22/23
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 23
|
| 4
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 24
|
| 5
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 24
|
| 3
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 24/25
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
| 2
| 6
|
| 6
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berliner SC
| Nemška liga
| 26/27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 18
|
| 18
|
|
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1924
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kronobergs IK
Hokejisti Berliner SC
Hokejisti IK Göta
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih